Cherry Bomb (МФА:; ) — дебютный сингл с первого альбома The Runaways, вышедший 16 марта 1976 года. Сингл считается фирменной песней группы.

О песне

Рейтинги 
«Cherry Bomb» также занял 52-е место в рейтинге «100 величайших хард-роковых песен VH1». Он достиг шестой строчки в Billboard Bubbling Under Hot 100.

История 
Ритм-гитаристка и бэк-вокалистка Джоан Джетт написала песню с Кимом Фоули, тогдашним менеджером группы. В документальном фильме 2005 года Edgeplay: A Film About the Runaways, Фоули и бывшая вокалистка Runaways Чери Карри утверждали, что «Cherry Bomb» была быстро написана только для Керри для прослушивания в группе, потому что участники группы не могли исполнить песню, которую она изначально выбрала петь.

Перезаписи 
Джетт перезаписала песню со своей группой Blackhearts для альбома 1984 года Glorious Results of a Misspent Youth. Чери Карри также перезаписала «Cherry Bomb» с Мари Карри, её сестрой-близнецом, для их переизданной версии альбома 1997 года Messin 'with the Boys.

Участники записи 
Runaways
 Чери Карри — вокал
 Джоан Джетт — ритм-гитара, бэк-вокал
 Лита Форд — соло-гитара
 Сэнди Уэст — ударные, бэк-вокал
 Джеки Фокс — бэк-вокал

Дополнительные музыканты
 Мики Стил — бас-гитара (не указан)
 Найджел Харрисон — бас-гитара

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Cherry Bomb в Spotify
 Видеоклип «Cherry Bomb»

Песни 1976 года
Синглы Mercury Records